Demotisk (av grekiska δημοτική, "folklig") kan syfta på:

Demotisk skrift – en vidareutvecklad form av hieroglyfer
Demotisk grekiska – officiellt språk i Grekland, se Grekiska